CCNP est un sigle anglais de quatre caractères pouvant signifier : 
 Cisco Certified Networking Professional, un programme de certification professionnelle de la société Cisco Systems. 
 Carlbad Caverns National Park, un parc national américain au Nouveau-Mexique.

Sigle de 4 caractères